Il popolo Borana o Borena, diffuso in Etiopia e Kenya
 La lingua borana o borena, parlata dal popolo Borana
 La zona di Borana o Borena, una delle dodici zone della regione Oromia in Etiopia